On appelle « cratère d'Euphronios » plusieurs cratères réalisés par le peintre grec Euphronios (fin ), notamment :
 Le cratère d'Euphronios de la villa Giulia, dit « cratère de Sarpédon » (anciennement Met 1972.11.10) ;
 Le cratère d'Euphronios du Louvre, dit « cratère d'Antée » (Louvre G 103).